Deze hits waren in 2014 Dancesmash op Radio 538:

2014
Muziek in 2014
Dancesmashes 2014